Superpuchar Ekstraklasy 2008 – mecz piłkarski mający na celu wyłonienie zdobywcy Superpucharu Polski, który został rozegrany 20 lipca 2008 roku na Miejskim Stadionie Sportowym „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy Wisłą Kraków (mistrzem Polski 2007/2008) a Legią Warszawa (zdobywcą Pucharu Polski 2007/2008). Trofeum po raz 4. wywalczyła Legia Warszawa.

Szczegóły meczu

Linki zewnętrzne 
  Superpuchar Ekstraklasy 2008 w bazie Wikiliga.pl
 Superpuchar Ekstraklasy 2008 w bazie 90minut.pl
 Superpuchar Ekstraklasy 2008 w bazie HistoriaWisły.pl
 

2008
2008 w piłce nożnej
2008 w polskim sporcie
Sport w Ostrowcu Świętokrzyskim